Oprișești se poate referi la:

 Oprișești, Bacău
 Oprișești, Hunedoara

Vezi și 
 Oprișor (dezambiguizare)
 Opriș (nume de familie)
 Oprișan (nume de familie)